|(801) Гельверция (Helwerthia) || 1915 WQ || 20 марта 1915 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(802) Эпиакса (Epyaxa) || 1915 WR || 20 марта 1915 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(803) Пика (Picka) || 1915 WS || 21 марта 1915 || 	Вена || Иоганн Пализа
|-
|(804) Испания (Hispania) || 1915 WT || 20 марта 1915 || Барселона || Хосе Комас Сола
|-
|(805) Гормуция (Hormuthia) || 1915 WW || 17 апреля 1915 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(806) Гульдения (Gyldenia) || 1915 WX || 18 апреля 1915 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(807) Цераския (Ceraskia) || 1915 WY || 18 апреля 1915 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(808) Мерксия (Merxia) || 1901 GY || 11 октября 1901 || Хайдельберг || Л. Карнера
|-
|(809) Лундия (Lundia) || 1915 XP || 11 августа 1915 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(810) Атосса (Atossa) || 1915 XQ || 8 сентября 1915 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(811) Наугейма (Nauheima) || 1915 XR || 8 сентября 1915 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(812) Адель (Adele) || 1915 XV || 8 сентября 1915 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(813) Баумея (Baumeia) || 1915 YR || 28 ноября 1915 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(814) Таврида (Tauris) || 1916 YT || 2 января 1916 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(815) Коппелия (Coppelia) || 1916 YU || 2 февраля 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(816) Юлиана (Juliana) || 1916 YV || 8 февраля 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(817) Анника (Annika) || 1916 YW || 6 февраля 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(818) Каптейния (Kapteynia) || 1916 YZ || 21 февраля 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(819) Барнардиана (Barnardiana) || 1916 ZA || 3 марта 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(820) Адриана (Adriana) || 1916 ZB || 30 марта 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(821) Фанни (Fanny) || 1916 ZC || 31 марта 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(822) Лалаж (Lalage) || 1916 ZD || 31 марта 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(823) Сисигамбис (Sisigambis) || 1916 ZG || 31 марта 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(824) Анастасия (Anastasia) || 1916 ZH || 25 марта 1916 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(825) Танина (Tanina) || 1916 ZL || 27 марта 1916 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(826) Генрика (Henrika) || 1916 ZO || 28 апреля 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(827) Вольфиана (Wolfiana) || 1916 ZW || 29 августа 1916 || Вена || Иоганн Пализа
|-
|(828) Линдеманния (Lindemannia) || 1916 ZX || 29 августа 1916 || Вена || Иоганн Пализа
|-
|(829) Академия (Academia) || 1916 ZY || 25 августа 1916 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(830) Петрополитана (Petropolitana) || 1916 ZZ || 25 августа 1916 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(831) Статира (Stateira) || 1916 AA || 20 сентября 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(832) Карин (Karin) || 1916 AB || 20 сентября 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(833) Моника (Monica) || 1916 AC || 20 сентября 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(834) Бёрнхамия (Burnhamia) || 1916 AD || 20 сентября 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(835) Оливия (Olivia) || 1916 AE || 23 сентября 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(836) Иола (Jole) || 1916 AF || 23 сентября 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(837) Шварцшильда (Schwarzschilda) || 1916 AG || 23 сентября 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(838) Серафина (Seraphina) || 1916 AH || 24 сентября 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(839) Вальборг (Valborg) || 1916 AJ || 24 сентября 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(840) Зенобия (Zenobia) || 1916 AK || 25 сентября 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(841) Арабелла (Arabella) || 1916 AL || 1 октября 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(842) Керстин (Kerstin) || 1916 AM || 1 октября 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(843) Николая (Nicolaia) || 1916 AN || 30 сентября 1916 || Гамбург || Хольгер Тиле
|-
|(844) Леонтина (Leontina) || 1916 AP || 1 октября 1916 || Вена || Йозеф Реден
|-
|(845) Наэма (Naëma) || 1916 AS || 16 ноября 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(846) Липперта (Lipperta) || 1916 AT || 26 ноября 1916 || Гамбург || K. Gyllenberg
|-
|(847) Агния (Agnia) || 1915 XX || 2 сентября 1915 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(848) Инна (Inna) || 1915 XS || 5 сентября 1915 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(849) Ара (Ara) || 1912 NY || 9 февраля 1912 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(850) Альтона (Altona) || 1916 S24 || 27 марта 1916 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(851) Цейссия (Zeissia) || 1916 S26 || 2 апреля 1916 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(852) Владилена (Wladilena) || 1916 S27 || 2 апреля 1916 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(853) Нансения (Nansenia) || 1916 S28 || 2 апреля 1916 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(854) Фростия (Frostia) || 1916 S29 || 3 апреля 1916 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(855) Ньюкомбия (Newcombia) || 1916 ZP || 3 апреля 1916 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(856) Баклунда (Backlunda) || 1916 S33 || 3 апреля 1916 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(857) Глазенаппия (Glasenappia) || 1916 S33 || 6 апреля 1916 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(858) Эль Дьезар (El Djezaïr) || 1916 a || 26 мая 1916 || Алжир || F. Sy
|-
|(859) Бузареа (Bouzaréah) || 1916 c || 2 октября 1916 || Алжир || F. Sy
|-
|(860) Урсина (Ursina) || 1917 BD || 22 января 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(861) Аида (Aïda) || 1917 BE || 22 января 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(862) Франция (Franzia) || 1917 BF || 28 января 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(863) Бенкоэла (Benkoela) || 1917 BH || 9 февраля 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(864) Аас (Aase) || A921 SB || 30 сентября 1921 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(865) Зубаида (Zubaida) || 1917 BO || 15 февраля 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(866) Фатме (Fatme) || 1917 BQ || 25 февраля 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(867) Ковация (Kovacia) || 1917 BS || 25 февраля 1917 || Вена || Иоганн Пализа
|-
|(868) Лова (Lova) || 1917 BU || 26 апреля 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(869) Меллена (Mellena) || 1917 BV || 9 мая 1917 || Гамбург || Рихард Шорр
|-
|(870) Манто (Manto) || 1917 BX || 12 мая 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(871) Амнерида (Amneris) || 1917 BY || 14 мая 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(872) Хольда (Holda) || 1917 BZ || 21 мая 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(873) Мечтилд (Mechthild) || 1917 CA || 21 мая 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(874) Ротраут (Rotraut) || 1917 CC || 25 мая 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(875) Нимфея (Nymphe) || 1917 CF || 19 мая 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(876) Скотт (Scott) || 1917 CH || 20 июня 1917 || Вена || Иоганн Пализа
|-
|(877) Валькирия (Walküre) || 1915 S7 || 13 сентября 1915 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(878) Милдред (Mildred) || 1916 f || 6 сентября 1916 || Маунт-Вильсон || Сет Никольсон
|-
|(879) Рихарда (Ricarda) || 1917 CJ || 22 июля 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(880) Герба (Herba) || 1917 CK || 22 июля 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(881) Афина (Athene) || 1917 CL || 22 июля 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(882) Светлана (Swetlana) || 1917 CM || 15 августа 1917 || Крым || Неуймин Г. Н.
|-
|(883) Маттерания (Matterania) || 1917 CP || 14 сентября 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(884) Приам (Priamus) || 1917 CQ || 22 сентября 1917 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(885) Ульрика (Ulrike) || 1917 CX || 23 сентября 1917 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(886) Вашингтония (Washingtonia) || 1917 b || 16 ноября 1917 || Вашингтон || Питерс Дж. Г.
|-
|(887) Алинда (Alinda) || 1918 DB || 3 января 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(888) Парисатида (Parysatis) || 1918 DC || 2 февраля 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(889) Эриния (Erynia) || 1918 DG || 5 марта 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(890) Вальтраут (Waltraut) || 1918 DK || 11 марта 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(891) Гунхильд (Gunhild) || 1918 DQ || 17 мая 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(892) Зелигерия (Seeligeria) || 1918 DR || 31 мая 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(893) Леопольдина (Leopoldina) || 1918 DS || 31 мая 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(894) Эрда (Erda) || 1918 DT || 4 июня 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(895) Гелио (Helio) || 1918 DU || 11 июля 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(896) Сфинкс (Sphinx) || 1918 DV || 1 августа 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(897) Лисистрата (Lysistrata) || 1918 DZ || 3 августа 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(898) Хильдегард (Hildegard) || 1918 EA || 3 августа 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(899) Джокаста (Jokaste) || 1918 EB || 3 августа 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(900) Розалинда (Rosalinde) || 1918 EC || 10 августа 1918 || Хайдельберг || Макс Вольф
|}